de heilige Macharius
 de wijk Sint-Macharius (Gent)
 Zuivelfabriek Sint-Macharius